Личный чемпионат Европы по спидвею на льду среди юниоров (по мотогонкам на льду) — турнир, проводимый Европейским мотоциклетным союзом (UEM) в 2009 и 2010 годах.

Регламент турнира

В 2009 году к участию в турнире допускались гонщики до 21 года, в 2010 – до 25 лет. В 2011 году Чемпионат не проводился.

Победители

Медальный зачёт

Соревнования по спидвею на льду
Чемпионаты Европы среди юниоров